

Architettura 
 Stadio Mayol – impianto multifunzione di Tolone, in Francia

Persone 
 Jacques Mayol – apneista francese
 José de Salamanca y Mayol – politico e imprenditore spagnolo, marchese di Salamanca